Termin HSAD ima više značenja.

 4,5:9,10-diseko-3-hidroksi-5,9,17-trioksoandrosta-1(10),2-dien-4-oatna hidrolaza, enzim
 Harajanska državna Akali Dal, indijska politička partija ()